

Geografia 
 Miggiano –  comune italiano della provincia di Lecce in Puglia
 Porto Miggiano – località costiera del comune di Santa Cesarea Terme in Puglia

Persone 
 Roberto Miggiano – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano